Kürt az egyik honfoglaló törzs
 Kürt, férfikeresztnév

Hangszerek
 Kürt, a vadászkürtből kifejlesztett rézfúvós hangszer
 A jelzőkürtök családjába tartozó hangszer, szárnykürt, tenorkürt, baritonkürt
 Kanászkürt, a marha szarvából készült népi hangszer
 Fakürt, „havasi kürt”, magyar népi hangszer
 Angolkürt, az oboa hangszercsalád alt tagja
 Basszetkürt, a klarinét hangszercsalád mezzoszoprán tagja
 Görbekürt, zergekürt, középkori és reneszánsz fúvós hangszerek

Földrajzi nevek
 Magyarország
 Erdőkürt, Nógrád megye
 Hejőkürt, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Tiszakürt, Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kürt, elpusztult település Tolna megyében

 Románia
 Kürtös (Curtici), város Arad megye

 Szlovákia
 Ablanc- vagy Ablánckürt, Assakürt része
 Assakürt (Hasakürt, Nové Sady), Nyitrai kerület, Nyitrai járás
 Csallóközkürt (Ohrady), Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
 Fajkürt (Dedinka), Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
 Hidaskürt (Mostová),  Nagyszombati kerület, Galántai járás
 Kiskürt, Kürt része
 Kiskürtös (Malý Krtíš), Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Kürt (Párkánykürt, Strekov), Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
 Kürtösújfalu (1899-ig Kisújfalu, Nová Ves), Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Nagykürtös (Veľký Krtíš), város Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Nemeskürt (Zemianske Sady), Nagyszombati kerület, Galántai járás
 Pusztakürt (Pusté Sady),  Nagyszombati kerület, Galántai járás
 Kürtös-patak

hasonlók
 KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. (Kürt Zrt.)
 Eustach-kürt
 ivókürt
 Méhkürt